Le nom Clive van Ryneveld est porté par les personnes suivantes :
 Clive van Ryneveld (1891-1969), un joueur international sud-africain de rugby à XV ;
 Clive van Ryneveld (1928-), une personnalité sud-africaine, international anglais de rugby à XV, international sud-africain de cricket et homme politique.